Натуральне число 1933
 1933 рік до нашої ери
 1933 рік нашої ери